Arques  o Arcas , comuna de l'Aude (França)
 Arques  o Arcas (Avairon), comuna de l'Avairon (França)
 Arques (Pas de Calais), comuna del Pas-de-Calais (França)
 Arques-la-Bataille, comuna del departament de Seine-Maritime (Arques sol fins al 1882) on passa el riu Arques
 Comtat d'Arques, jurisdicció efímera del ducat de Normandia
 Les Arques, comuna del departament d'Òlt (França)
 Riu Arques, riu a la costa del departament de Seine-Maritime (França)
 Tourville-sur-Arques, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Cim Baix de les Arques, muntanya de Queralbs a la comarca del Ripollès 
 Cim Alt de les Arques, muntanya de Queralbs a la comarca del Ripollès

Vegeu també 
 Arcas (desambiguació)